Mollison ist der Familienname folgender Personen:

Bill Mollison (1928–2016), australischer Biogeograf, Vater der Permakultur
James Allan ("Jim") Mollison (1905–1959), schottischer Flugpionier und Pilot
Patrick Mollison (1914–2011), britischer Mediziner
Theodor Mollison (1874–1952), deutscher Anthropologe